Federació dels Jocs de la Commonwealth (del seu nom en anglès Commonwealth Games Federation), associació organitzadora dels Jocs de la Commonwealth
 Cançó de gel i de foc, sèrie de novel·les de l'escriptor estatunidenc George R.R. Martin